Митт:

 Митт, Ар Джей (род. 1992) — американский актёр кино и телевидения.
 Митт, Дмитрий Юрьевич (род. 1976) — российский футболист.
 Митт, Сергей Михайлович (1909—1944) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 «» — американский документальный фильм 2014 года, снятый Грегом Уайтели.

См. также 
 Митте